Francisco Bulnes ist der Name folgender Personen:

* Francisco Bulnes (Politiker) (1847–1924), mexikanischer Politiker und Schriftsteller 
 Francisco Bulnes Correa (1886–1970), chilenischer Politiker
 Francisco Bulnes Sanfuentes (1917–1999), chilenischer Politiker und Rechtsanwalt